2-nitrotolueen
 3-nitrotolueen
 4-nitrotolueen